Dom Długosza w Nowym Korczynie – budynek w Nowym Korczynie
 Dom Długosza w Krakowie – zabytkowa kamienica w Krakowie
 Dom Długosza w Sandomierzu – budynek w Sandomierzu w którym mieści się Muzeum Diecezjalne
 Dom Długosza w Wiślicy – zabytkowy XV-wieczny budynek w Wiślicy ufundowany przez fundację Jana Długosza.